Bundestagswahlkreis 24 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Aurich – Emden (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Leer (1949 bis 1961)